

Localdiades
Larimer (Pittsburgh)
Condado de Larimer

Outros
12073 Larimer

Desambiguações de topônimos